Trabada puede referirse a:

 Trabada (Asturias), parroquia del concejo de Grandas de Salime, Asturias, España.
 Trabada (Lugo), municipio de la provincia de Lugo, Galicia, España.
 Trabada (Villayón), un lugar del concejo de Villayón, Asturias, España.